Le nom de famille Rozema est partagé par :
 Patricia Rozema (née en 1958), réalisatrice canadienne.
 Rick et Tim Rozema, les deux frères constituant le duo musical néerlandais Nitrogenetics.